Ndizeye ist der Familienname folgender Personen:
 Aimé Ndizeye (* 2002), burundischer Fußballtorwart
 Alain Ndizeye (* 1986), burundischer Fußballspieler
 Dieudonné Ndizeye (* 1996), ruandischer Basketballspieler
 Eric Ndizeye (Fußballspieler, 1988) (* 1988), burundischer Fußballspieler
 Eric Ndizeye (Fußballspieler, 1999) (* 1999), burundischer Fußballspieler
 Ntare V. Ndizeye (1947–1972), burundischer König
 Prosper Ndizeye (* 1997), ruandischer Basketballspieler
 Seif Ndizeye (* 1998), burundischer Fußballspieler